Sallmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Sallmann (* 1967), österreichischer Filmemacher
 Klaus Sallmann (* 1934), deutscher Altphilologe
 Ludwig von Sallmann (1851–1917), österreichischer Generalmajor
 Martin Sallmann (* 1963), Schweizer Kirchenhistoriker
 Michael Sallmann (* 1953), deutscher Lyriker, Liedermacher und Moderator

Siehe auch:
 Salman